Eakins est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Dallas Eakins (né en 1967), joueur et entraineur de hockey sur glace canadien
Jim Eakins (né en 1946), joueur de basket-ball américain
John Eakins (1922-1997), homme politique provincial canadien
 (1947-1999), joueur australien de football australien
 (1851-1938), peintre et photographe américaine
Thomas Eakins (1844-1916), peintre et artiste américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme